Osoby o nazwisku Pieracki:
 Bronisław Pieracki (1895-1934), polski polityk, oficer, wicepremier, minister spraw wewnętrznych, poseł na Sejm
 Jan Pieracki (1872-1940), polski prawnik, działacz narodowy, poseł na Sejm
 Józef Pieracki (1909-1988), polski aktor filmowy i teatralny
 Kazimierz Pieracki (1891-1941), polski polityk, pedagog, działacz społeczny

Zobacz też biogramy kobiet o panieńskim nazwisku Pieracka:
 Barbara Kmiecikowa (1924-1977), polska bibliotekarka
 Wanda Parylewicz (1885-1937), polska działaczka społeczna